Rat, organizirani sukob naoružanih ljudi
 Rat (Novi Travnik, BiH), naselje u općini Novi Travnik, BiH
 rt, u nazivima lokaliteta često se koristi i rat (Zlatni rat, Dugi Rat...)
 Rat (1960.), hrvatski dugometražni film iz 1960. godine.
 Rat (Ložišća), gradina
 NK Rat Kuna Pelješka